Rio Jordao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,77, long -52,12), 
 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, Acre), 
 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, lat -9,20, long -71,95), 
 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio Jordão (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,60, long -50,31), 
 Rio Jordáo, vattendrag, Paraná, Guarapuava, 

Robotskapade Brasilienförgreningar